Юре Шкоберне (; 20 марта 1987, Шемпетер-при-Горици) — словенский шахматист, гроссмейстер (2010).

Биография 
Серебряный призер чемпионатов Словении 2008 и 2010 гг., бронзовый призер чемпионата Словении 2009 г.

В составе сборной Словении участник четырех шахматных олимпиад (2008, 2012, 2016 и 2018 гг.), пяти командных чемпионатов Европы (2011, 2013, 2015, 2017 и 2019 гг.), шести Кубков Митропы (2006, 2007, 2008, 2009, 2012 и 2013 гг.; в 2012 г. сборная завоевала серебряные медали соревнования), юношеского командного чемпионата Европы 2004 г. (сборная завоевала бронзовые медали), онлайн-олимпиады 2021 г.

Участник юношеских чемпионатов Европы 1997 и 2003 гг. (в категориях до 10 и до 16 лет соответственно). Участник юношеского чемпионата мира 2005 г. (в категории до 18 лет).

Участник личных чемпионатов Европы 2007, 2008, 2009, 2010, 2018 гг.

Победитель опен-турниров в Портороже (2005 г., 1—4 места с Н. Ферчецем, Д. Шолаком и П. Бенковичем), Нови-Саде (2009 г., 1—2 места с Д. Шолаком), Новой-Горице (2011 г.), Бёблингене (2015 г., 1—3 с А. Н. Бортником и А. В. Зубаревым).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Словении
Родившиеся в Шемптере-при-Горици